Greenbush Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Greenbush Township (Illinois)
 Greenbush Township (Alcona County, Michigan)
 Greenbush Township (Clinton County, Michigan)
 Greenbush Township (Minnesota)
 Greenbush Township (North Dakota)